

Araldica
 Rocco – elemento dell'araldica

Film
Rocco – film TV del 2004 diretto da Nicolò Bongiorno
Rocco – film documentario del 2016 diretto da Thierry Demaizière e Alban Teurlai

Genealogia
 Rocco – famiglia nobile di origine napoletana

Onomastica
 Rocco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Albino Rocco – calciatore italiano
 Alex Rocco – attore statunitense
 Alfredo Rocco – politico e giurista italiano, al cui nome è legato il codice penale
 Antonio Rocco – filosofo e scrittore italiano
 Carlo Rocco – matematico italiano
 Ferdinando Rocco – magistrato italiano
 Gregorio Maria Rocco – frate domenicano italiano
 Guido Rocco – politico e diplomatico italiano
 Italo Alessandro Rocco – avvocato e politico italiano
 Lyla Rocco – attrice italiana
 Marina Rocco – attrice italiana
 Mark Rocco – wrestler britannico
 Michele Rocco – pallavolista italiano
 Nereo Rocco – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pasquale Domenico Rocco – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Sebastián Rocco – calciatore cileno
 Silvana Rocco – cestista italiana
 Vince Rocco – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano

Videogiochi 
 Rocco, in precedenza noto come Rocky – videogioco del 1985

Pagine correlate
 San Rocco (disambigua)